|-
| 193801 - || || 14 d'agost de 2001 || Emerald Lane || L. Ball
|-
| 193802 - || || 9 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193803 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193804 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193805 - || || 10 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193806 - || || 10 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193807 - || || 10 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193808 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193809 - || || 11 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193810 - || || 11 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193811 - || || 12 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193812 - || || 10 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193813 - || || 15 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193814 - || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193815 - || || 14 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193816 - || || 12 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193817 - || || 13 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193818 - || 2001 QH || 16 d'agost de 2001 || San Marcello || L. Tesi, G. Forti
|-
| 193819 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193820 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193821 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193822 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193823 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193824 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193825 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193826 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193827 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193828 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193829 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193830 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193831 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193832 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193833 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193834 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193835 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193836 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193837 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193838 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193839 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193840 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193841 - || || 16 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193842 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193843 - || || 20 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193844 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193845 - || || 21 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193846 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193847 - || || 20 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193848 - || || 20 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193849 - || || 26 d'agost de 2001 || Eskridge || Eskridge
|-
| 193850 - || || 25 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193851 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193852 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193853 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193854 - || || 17 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193855 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193856 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193857 - || || 19 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193858 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193859 - || || 20 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193860 - || || 21 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193861 - || || 22 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193862 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193863 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193864 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193865 - || || 24 d'agost de 2001 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| 193866 - || || 21 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 193867 - || || 24 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 193868 - || || 21 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193869 - || || 26 d'agost de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 193870 - || || 29 d'agost de 2001 || Ondřejov || M. Wolf, L. Šarounová
|-
| 193871 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193872 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193873 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193874 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193875 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193876 - || || 24 d'agost de 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 193877 - || || 26 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193878 - || || 27 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193879 - || || 25 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193880 - || || 25 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193881 - || || 26 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193882 - || || 17 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193883 - || || 27 d'agost de 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 193884 - || || 21 d'agost de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 193885 - || || 22 d'agost de 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 193886 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193887 - || || 23 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 193888 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193889 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193890 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193891 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193892 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193893 - || || 23 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193894 - || || 24 d'agost de 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 193895 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193896 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193897 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193898 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193899 - || || 24 d'agost de 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 193900 - || || 24 d'agost de 2001 || Socorro || LINEAR
|-
|}

3